Latham ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Latham († 2022), US-amerikanischer Journalist und Drehbuchautor
 Arlie Latham (1860–1952), US-amerikanischer Baseballspieler

 Christine Latham (* 1981), kanadische Fußballspielerin
 Christopher Latham (* 1994), britischer Radsportler
 David Latham, US-amerikanischer Physiker
 Gary P. Latham, kanadischer Psychologe
 George R. Latham (1832–1917), US-amerikanischer Politiker
 Henry J. Latham (1908–2002), US-amerikanischer Politiker
 Hubert Latham (1883–1912), französischer Luftfahrtpionier
 Jean Latham, französischer Flugzeugentwickler
 Jody Latham (* 1982), britische Schauspielerin

 Kadeem Latham (* 1992), barbadischer Fußballspieler
 Kate Latham (* 1952), US-amerikanische Tennisspielerin 
 Karl Latham (* 1961), US-amerikanischer Jazzmusiker

 Laurie Latham (* 1955), britischer Musikproduzent und Toningenieur
 Louis C. Latham (1840–1895), US-amerikanischer Politiker
 Louise Latham (1922–2018), US-amerikanische Schauspielerin
 Mark Latham (* 1961), australischer Politiker
 Milton Latham (1827–1882), US-amerikanischer Politiker
 Peter Latham (* 1984), neuseeländischer Radrennfahrer
 Philip Latham, Pseudonym von Robert S. Richardson (1902–1981), US-amerikanischer Astronom und Science-Fiction-Autor

 Rick Latham (* 1955), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Robert Gordon Latham (1812–1888), englischer Linguist und Ethnologe
 Tom Latham (* 1948), US-amerikanischer Politiker
 Woodville Latham (1837–1911), US-amerikanischer Offizier und Erfinder, siehe Eidoloscope

Latham ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Latham (Alabama)
 Latham (Illinois)
 Latham (Kansas)
 Latham (Albany, New York), Vorort von Albany
 Latham (North Carolina)
 Latham (Ohio)
 Latham (Oklahoma)
 Latham (Oregon)
 Latham (Tennessee)

in Australien:
 Latham (Canberra), Vorort von Canberra
 Latham (Western Australia)

Latham steht außerdem für:
 Latham 47, ein Flugboot
 Latham Peak, Berg im Enderbyland, Antarktika
 Latham Sportscars, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Latham Island, mehrere Inseln
 Letham
 Lethem